Sergio Galdós e Marco Trungelliti erano i detentori del titolo, ma Trungelliti quest'anno non ha partecipato. Galdós ha fatto coppia con Ariel Behar.

Roberto Maytin e Fernando Romboli hanno battuto in finale Hugo Dellien e Eduardo Schwank 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Nicolás Barrientos /  Carlos Salamanca (quarti di finale)
  Ariel Behar /  Sergio Galdos (primo turno)

  Duilio Beretta /  Guillermo Durán (quarti di finale)
  Fabiano de Paula /  Renzo Olivo (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Challenger ATP de Salinas Diario Expreso 2014